

Команды

Очки, победы, ничьи, поражения за сезон 
 Наибольшее количество набранных очков — «Вентспилс» (Вентспилс) — 83 очка в 36 играх в 2014 году.
 Наименьшее количество набранных очков — «Гауя» (Валмиера) — 1 очко в 18 играх в 1993 году и «Ауда» (Рига) — 1 очко в 28 играх в 2004 году.
 Наибольшее количество побед — «Металлург» (Лиепая) — 27 побед в 32 играх в 2009 году.
 Наименьшее количество побед — «Дилар» (Илуксте) — 0 побед в 22 играх в 1992 году, «Гауя» (Валмиера) — 0 побед в 18 играх в 1993 году, «Ауда» (Рига) — 0 побед в 28 играх в 2004 году, «Дижванаги» (Резекне) — 0 побед в 28 играх в 2006 году.
 Наибольшее количество ничьих — «Даугава» (Рига) — 12 ничьих в 36 играх в 2012 году, «Рига» — 12 ничьих в 28 играх в 2016 году.
 Наименьшее количество поражений — «Сконто» (Рига) — 0 поражений в 22 играх в 1994 году, 0 поражений в 28 играх в 1995 году, 0 поражений в 24 играх в 1997 году.
 Наибольшее количество поражений — «Олимп» (Рига) — 28 поражений в 32 играх в 2011 году, «Юрмала» (Юрмала) — 28 поражений в 36 играх в 2014 году (включая одно техническое).

Забитые и пропущенные мячи за сезон 
 Наибольшее количество забитых мячей — «Металлург» (Лиепая) — 100 голов в 28 играх в 2003 году.
 Наименьшее количество забитых мячей — «Дилар» (Илуксте) — 10 голов в 22 играх в 1992 году, «Химик» (Даугавпилс) — 10 голов в 22 играх в 1994 году, «Резекне» (Резекне) — 10 голов в 24 играх в 1997 году.
 Наименьшее количество пропущенных мячей — «Сконто» (Рига) — 7 голов в 18 играх в 1993 году.
 Наибольшее количество пропущенных мячей — «Зибенс/Земессардзе» (Даугавпилс) — 118 голов в 28 играх в 2001 году.

Самые крупные победы 
 4 октября 1998 года. «Сконто» (Рига) — «Валмиера» (Валмиера) — 15:2.
 8 ноября 1997 года. «Сконто» (Рига) — «Резекне» (Резекне) — 12:0.
 3 октября 1999 года. ФК полиции (Рига) — «Сконто» (Рига) — 0:12.
 9 октября 1993 года. «Сконто» (Рига) — «Гауя» (Валмиера) — 11:0.
 30 сентября 2001 года. «Зибенс/Земессардзе» (Даугавпилс) — «Сконто» (Рига) — 0:11.
 1 августа 1996 года. «Сконто» (Рига) — «Университет» (Рига) — 11:1.
 17 июня 2001 года. «Динабург» (Даугавпилс) — «Сталкерс/Земессардзе» (Даугавпилс) — 11:1.
 21 сентября 2004 года. «Металлург» (Лиепая) — «Ауда» (Рига) — 10:1.
 22 октября 1994 года. «Сконто» (Рига) — «Химик» (Даугавпилс) — 10:0.
 4 октября 2007 года. «Вентспилс» (Вентспилс) — «Юрмала» (Юрмала) — 10:0.

Самый результативный матч 
4 октября 1998 года. «Сконто» (Рига) — «Валмиера» (Валмиера) — 15:2 (17 мячей).

Рекорды посещаемости 
11 мая 1997 года. «Сконто» (Рига) — «Балтика» (Лиепая) — 2:0 — 6500 зрителей.
31 октября 2004 года. «Металлург» (Лиепая) — «Сконто» (Рига) — 2:3 — 6500 зрителей.

Игроки

Рекордсмены по количеству игр 
Рекордсмены по количеству игр, проведённых в чемпионатах Латвии по футболу на  (более 250 матчей).Синим выделены игроки, в настоящее время выступающие за команду латвийской Высшей лиги.

Самые возрастные участники чемпионатов Латвии 
 Самый возрастной игрок: Янис Меднис («Торпедо», 1992 год, 46 лет).
 Самый возрастной игрок, забивший гол: Владимир Сербин (ДАГ, 1993 год, 43 года, 4 дня).
 Самый возрастной вратарь: Георгий Атварс («Юрмала-VV», 2010 год, 43 года, 7 месяцев, 15 дней).
 Самый возрастной полевой игрок: Янис Меднис («Торпедо», 1992 год, 46 лет).

Самые молодые участники чемпионатов Латвии 
 Самый молодой игрок: Валерий Шабала («Даугава», 2009 год, 15 лет 3 дня).
 Самый молодой игрок, забивший гол: Янис Гринбергс («Сконто», 2014 год, 15 лет 3 месяца 13 дней).
 Самый молодой вратарь: Андрис Забусов («Транзит», 2009 год, 15 лет 7 месяцев 26 дней).
 Самый молодой полевой игрок: Валерий Шабала («Даугава», 2009 год, 15 лет 3 дня).
 Самый молодой капитан: Андрей Синицын («Олимп/РФШ», 2009 год, 18 лет).

Рекордсмены по количеству забитых мячей 
Рекордсмены по количеству забитых мячей в чемпионатах Латвии по футболу на  (50 и более голов).Синим выделены игроки, в настоящее время выступающие за команду латвийской Высшей лиги.

5, 6 и 7 мячей, забитых игроком в одном матче 
 7 мячей

 6 мячей

 5 мячей

Самый быстрый гол чемпионатов Латвии 
 Гирт Карлсон («Металлург»), 17 секунда — 9 ноября 2008 года в игре «Вентспилс» — «Металлург» — 0:2.

Самый поздний гол чемпионатов Латвии 
 Юрий Жигаев («Вентспилс»), 90+6 минута — 22 августа 2010 года в игре «Вентспилс» — «Металлург» — 2:4.

Вратари

Вратари-рекордсмены по количеству игр 
Вратари-рекордсмены по количеству игр, проведённых в чемпионате Латвии по футболу на  (не менее 100 матчей).Выделены игроки, в настоящее время выступающие за команду латвийской Высшей лиги.

 Вратари-рекордсмены по количеству сухих матчей Вратари, сыгравшие в чемпионатах Латвии наибольшее количество сухих матчей на  (более 50 матчей).Выделены игроки, в настоящее время выступающие за команду латвийской Высшей лиги. Вратари, пропускавшие в среднем меньше одного гола за игру Вратари, пропускавшие в чемпионате Латвии по футболу меньше одного гола за игру (в среднем; не менее 50 сыгранных матчей) на .Выделены игроки, в настоящее время выступающие за команду латвийской Высшей лиги.''

Источники 
 Статистические данные на сайте Latfootball
 Протоколы на сайте ЛФФ
 Статьи и статистические данные журнала «Futbols/SA»

 Рекорды